Engvall (med varianten Engwall) är ett svenskt efternamn som har burits av bland andra:

Albert Engvall (1820–1877), handelsman och politiker.
Björn Engwall (1917–2005), militär.
Bo Engwall (född 1955), maratonlöpare.
Carl Johan Engvall (1858–1936), missionär.
Caroline Engvall (född 1978), författare och journalist.
Ernst Engwall (1855–1915), grosshandlare.
Eva Engvall (född 1940), biolog.
Gunnel Engwall (född 1942), romanist.
Gustav Engvall (född 1996), fotbollsspelare.
Gustaf Engwall (1902–1983), konsthistoriker.
Jenny Engwall (född 1977), fotbollsspelare.
Jens Engwall (född 1956), näringslivsperson.
Josef Engvall (1877–1950), ämbetsman och skolledare.
Lars Engwall (född 1942), företagsekonom.
Marika Engwall (1918–1984), konstnär.
Niklas Engvall (född 1969), konstnär.
Olof Engvall (född 1968), journalist och kommunikatör.
Pierre Engvall (född 1996), ishockeyspelare.
Sten Engwall von Scheele (1923–2019), uppfinnare.
Victor Theodor Engwall (1827–1908), grosshandlare.

Svenska efternamn